Höge ist der Name von Orten:

 Höge (Friedrichshafen), Ortsteil der Stadt Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Höge (Deggenhausertal), Ortsteil der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Höge ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Höge (1834–1908), Fotograf und Entomologe
 Helmut Höge (* 1947), ein deutscher Journalist und Schriftsteller